Абасири:

 Абасири — бывший округ в префектуре Хоккайдо, Япония; в 2010 переименован в округ Охотск;
 Абасири — город в Японии, административный центр округа Охотск;
 Абасири — тюрьма, расположенная в г. Абасири;
 Абасири — железнодорожная станция в г. Абасири;
 Абасири — залив в Охотском море, у северо-восточного побережья о. Хоккайдо;
 Абасири — солоноватое озеро на востоке о. Хоккайдо;
 Абасири — река в Японии на о. Хоккайдо;
  — квазинациональный парк в Японии на о. Хоккайдо.